

Militari
Peter Campbell (1782-1832), militare uruguaiano, irlandese di nascita, creatore della Armada Nacional

Sportivi
Peter Campbell (pallanuotista) (1960), pallanuotista statunitense
Peter Campbell (hockeista su ghiaccio) (1979), hockeista su ghiaccio canadese
Peter Campbell (golfista) (1985), golfista statunitense
 Peter Campbell, tennista australiano

Pagine correlate 
Pete Campbell (personaggio) della serie TV Mad Men